Kese (Indonesië), plaats in Purworejo in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kese (Turkije), plaats in Ilgaz in de provincie Çankırı, Turkije.
 Kese (washand), Turkse scrubhandschoen.